Kopilovtsi peut désigner :
en bulgare (le nom étant écrit Копиловци) :
Kopilovtsi, village bulgare de l'obchtina de Kyoustendil, situé dans l'oblast de Kyoustendil ;
Kopilovtsi, village bulgare de l'obchtina de Georgi Damyanovo, situé dans l'oblast de Montana.